De US Open is een tennistoernooi en werd in 2004 bij de mannen voor de 124e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi door in de finale de Australiër Lleyton Hewitt met 6-0 7-6(3) 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2004